Кристиан I (1426—1481) — король Дании (с 1448), король Норвегии (с 1449) и король Швеции (1457—1464), основатель династии Ольденбургов.
 Кристиан I (1560—1591) — курфюрст саксонский.

См. также 
 Христиан I (ок. 1123 — ок. 1167) — граф Ольденбурга.